Saint-Caprais est un toponyme, inspiré des , qui peut désigner :

Localités 

 Saint-Caprais (Allier), commune française du département de l'Allier, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Saint-Caprais (Cher), commune française du département du Cher, en région Pays de la Loire ;
 Saint-Caprais (Gers), commune française du département du Gers, en région Occitanie ;
 Saint-Caprais (Lot), commune française du département du Lot, en région Occitanie ;
 Saint-Caprais (Tarn-et-Garonne), ancienne commune française du département de Tarn-et-Garonne, intégrée à La Salvetat-Belmontet, en région Occitanie 
 Saint-Caprais-de-Blaye, ancienne commune française du département de la Gironde, intégrée à Val-de-Livenne, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Saint-Caprais-de-Bordeaux, commune française du département de la Gironde, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Saint-Caprais-de-Lerm, commune française du département de Lot-et-Garonne, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Saint-Caprais-du-Rouanet, ancienne commune française du départementde la Haute-Garonne, intégrée à Grenade, en région Occitanie
 Saint-Capraise-de-Lalinde, commune française du département de la Dordogne, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Saint-Capraise-d'Eymet, commune française du département de la Dordogne, en région Nouvelle-Aquitaine.

Édifices 

 

Homonymie de toponyme